Солнечное затмение 21 июня 2001 года — полное солнечное затмение величиной 1.0495.

Ссылки 
 Total Solar Eclipse of 2001 June 21''". NASA, November 2004.
 Map Google

Фотографии 
 Spaceweather.com solar eclipse gallery
 Prof. Druckmüller's eclipse photography site. Zambia
 Prof. Druckmüller's eclipse photography site. Angola
 KryssTal - Eclipse in Zimbabwe - in a school by the Ruya River.
 Images from Zimbabwe by Crayford Manor House Astronomical Society
  APOD 6/22/2001, Eclipse in African Skies, totality from Lusaka, Zambia
  APOD 7/6/2001, Bakasa Eclipse Sequence, totality from Bakasa, Zimbabwe
  APOD 7/26/2001, Madagascar Totality, from southern Madagascar
  APOD 11/22/2003, Moon AND Sun, totality from Chisamba, Zambia

2001-06-21
2001 год в науке
Июнь 2001 года
События 21 июня